Кузембаев — фамилия; имеет женскую форму Кузембаева.
 Кузембаев, Дамир (род. 1991) — казахстанский борец, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
 Кузембаев, Нурдаулет Кузембаевич (1912—1996) — советский политик, управляющий делами Совета Народных Комиссаров Казахской ССР.
 Кузембаев, Тусуп (1890—1958) — советский шахтёр, передовик угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Кузембаев, Шапек (1906—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Кузембаева, Сара Адильгиреевна (род. 1937) — советский музыковед.